Rim-sin I var kung av Larsa 1822–1763 f.Kr. (långa kronologin). Hans syster En-ane-du var överprästinna i Ur. Rim-sin levde samtidigt som Hammurabi av Babylon och Irdanene av Uruk .

Tid som konung 
Rim-sin blev härskare av Larsa cirka 1822 f.Kr. då han efterträdde sin bror Warad-sin. Det nysumeriska rikets kollaps hade gjort att Sumers stadstater än en gång var självständiga och Rim-sin började nästan omedelbart att expandera sitt territorium genom att anfalla Uruk, Isin och Babylon och ta delar av deras territorium. Vid 1808 f.Kr. hade staten blivit så mäktig att en koalition formades mellan Isin, Uruk och Babylon med syfte att besegra Rim-sin. Det enade anfallet misslyckades  dock och Rim-sin gick segrande ur striden. 1807 f.Kr. erövrade han Pi-Naratim (Vid Eufrat och Tigris utlopp). Vid 1805 f.Kr. erövrades Zibnatum, 1804 f.Kr. föll Bit-Susin och Uzabara och vid 1802 f.Kr. erövrades Kisarra och staden Der förgjordes. 1801 f.Kr. Genomförde Rim-sin en lyckad kampanj mot Uruk. Staden intogs och plundrades men befolkningen skonades. År 1797 f.k. inleddes en ny invasion av Isins territorier och huvudstaden erövrades 1792 f.Kr. Denna erövring verkar ha varit väldigt betydelsefull för Rim-sin som under resten av sin tid som härskare använde plundringen av Isin som år 0 i sin tideräkning. 

År 1787 skall Hammurabi (Kung av Babylon) ha anfallit staden Isin och erövrat den. Detta tros dock vara en överdriven beskrivning av en lyckad räd. År 1764 f.Kr. Förklarade Hammurabi krig mot Rim-sin på grunden att denne inte skickat trupper för att hjälpa Babylon i dess krig mot Elamiterna vilket han lovat. Hammurabi, stödd av trupper från Mari, anföll Mashkan-Shapir som var en gränsstad vid Larsas norra gräns. Efter att staden fallit verkar Hammurabi snabbt ha nått Larsa som belägrades i sex månader innan den slutligen föll. Rim-sin lyckades fly från staden men blev påträffad av trupper lojala till Hammurabi och tillfångatagen. Rim-sin fängslades och kom senare att dö i fångenskap. 

Rim-sin såg sitt rike som en naturlig fortsättning av det nysumeriska riket och hade Hammurabi misslyckats med att krossa hans stat är det möjligt att det nysumeriska riket överlevt en längre tid.

Referenser 

Män
Födda 1800-talet f.Kr.
Avlidna 1700-talet f.Kr.
Sumeriska regenter